La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés és una experiència universitària nascuda dins del context d'una entitat representativa dins el teixit social català: la Fundació PereTarrés, fundada el 1985 i vinculada, als seus orígens, a Càritas de Barcelona. De la necessitat de vincular la intervenció social i educativa, amb la generació i difusió de coneixement socialment útil, neix, l'any 1992, la creació del centre universitari que dona origen a l'actual Facultat dins de la Universitat Ramon Llull.

Història 
L'Escola Universitària d'Educació Social Pere Tarrés imparteix aquests estudis des del moment en què van ser aprovats el 1992. A partir del curs 1997/1998, és reconeguda com a Escola Universitària d'Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

L'any 2001, es va enriquir amb la incorporació al centre de l'Escola Universitària de Treball Social. Aquesta escola donava continuïtat a la primera escola de Treball Social de l'Estat espanyol, l'"Escuela de Asistencia Social Para la Mujer", que es va fundar el 1932, per integrar-se l'any 1978, a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB), amb el nom d'Escola d'Assistents Socials.

Les dues escoles universitàries, que van treballar integrades des del 2001, es van constituir el 31 de gener de 2010 com a Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, dins de la URL.

Titulacions acadèmiques 
 Grau en Educació Social per la Universitat Ramon Llull
 Grau en Treball Social per la Universitat Ramon Llull
 Master Universitari en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència (MEIA) per la Universitat Ramon Llull
 Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials (DISS) per la Universitat Ramon Llull
 Màster Universitario en Prevención y Gestión de Riesgos en la Comunidad per La Universitat Ramon Llull y la Universitat Autònoma de Barcelona
 Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i l'Esport per la Universitar Ramon Llull, desenvolupat per FESTS Pere Tarrés i dos centres de la Fundació Blanquerna"

Referències

Enllaços externs 
 

Entitats de Catalunya
Universitat Ramon Llull